Living with Ghosts è il primo album in studio della cantautrice statunitense Patty Griffin, pubblicato nel 1996.

Tracce
Moses – 3:28
Let Him Fly – 3:11
Every Little Bit – 5:33
Time Will Do the Talking – 3:54
Mad Mission – 2:40
Poor Man's House – 4:26
Forgiveness – 5:00
You Never Get What You Want – 3:42
Sweet Lorraine – 5:24
Not Alone – 4:32

Collegamenti esterni